Трапичиљос има више значења:

 Трапичиљос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Трапичиљос (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику